Trenel kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Trenel, kommun, La Pampa, 
 Trenel (kommunhuvudort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar